Laserdisc
Independência linearmx
Dose letal (abreviatura do inglês: Lethal Dose)
Lateral direito

Desambiguações de siglas